Asad může být:

Člen rodiny syrských vládců Asadů 
 Bašár al-Asad (* 1965), prezident Sýrie, syn Háfize al-Asada
 Háfiz al-Asad (1930–2000), bývalý prezident Sýrie, otec Bašára al-Asada
 Máhir al-Asad (* 1967), syrský důstojník, syn Háfize al-Asada

Jiná osoba
 Asad Asad (* 1944), izraelský politik za stranu Likud
 Šafík Asad (1937–2004), izraelský politik za strany Daš, Tnu'a Demokratit, Achva a Telem.

Místo
 Dejr al-Asad, sídlo v Izraeli
 Ejn al-Asad, drúzská vesnice v Izraeli